

Persone
 Anastasio Bustamante (1780-1853) – politico messicano, tre volte presidente del Messico
 Antonio Bustamante (1984) – cestista spagnolo
 David Bustamante (1982) – cantante spagnolo
 Facundo Bustamante (1995) – calciatore argentino
 Hernando Gómez Bustamante, soprannominato Rasguño (1958) – criminale colombiano
 Jean-Marc Bustamante (1953) – artista francese
 José Bustamante (1907 – ) – calciatore boliviano
 José Bustamante (1921) – calciatore boliviano
 José de Bustamante y Guerra (1759-1825) – ufficiale della marina spagnola
 José Luis Bustamante y Rivero (1894-1989) – politico peruviano.
 Manuel Basilio Bustamante (1785 – 1863) – politico uruguaiano
 Marcelo Bustamante (1980) – calciatore argentino
 Murilo Bustamante (1966) – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Ricardo Bustamante (1988) – schermidore argentino

Altro
 Bustamante – città messicana dello Stato di Tamaulipas
 Bustamante – città messicana dello Stato di Nuevo León
 José Luis Bustamante y Rivero – città peruviana della provincia di Arequipa
 28474 Bustamante – asteroide della fascia principale